Capraia puede referirse a:
 Capraia, isla de Italia, que forma parte del archipiélago Toscano 
 Capraia (Tremiti), una de las islas Tremiti
 Capraia Isola, localidad de la provincia de Livorno, región de Toscana, Italia
 Capraia e Limite, localidad de la ciudad metropolitana de Florencia, provincia de Florencia, región de Toscana, Italia